Der Begriff Sojombo bezeichnet:

Sojombo-Schrift, eine von Zanabazar 1686 entwickelte Abugida zum schreiben von Mongolisch
Sojombo-Symbol, ein spezielles Zeichen dieser Schrift, und nationales Symbol der Mongolei